KXA steht für:
 Kasaan Seaplane Base (IATA-Code), Kasaan, Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska

kxa steht für:
 Kairiru (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung